Cosmești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Cosmești (Galați)
 Cosmești (Teleorman)